Le substantif Pornographie se retrouve dans les titres des œuvres suivantes :
, 1960, roman de Witold Gombrowicz
, 2003, film de Jan Jakub Kolski, tiré de ce roman.
Pornographie est le cinquième album du groupe de rock français Luke.